Julius Lott ist der Name folgender Personen:

* Julius Lott (1836–1883), österreichischer Eisenbahningenieur und Baubeamter
 Julius Lott (Sprachwissenschaftler) (1845–1905), österreichischer Sprachwissenschaftler